Сторчак — фамилия.
 Сторчак, Василий Валерьевич (род. 1965) — советский и украинский футболист, нападающий. 
 Сторчак, Виталий Михайлович (род. 1931) — председатель колхоза «Степной» Новотроицкого района Херсонской области, Герой Социалистического Труда (1971).
 Сторчак, Иван Иванович (1862—?) — крестьянин, член III Государственной думы от Херсонской губернии.
 Сторчак, Сергей Анатольевич (род. 1954) — заместитель министра финансов Российской Федерации.

См. также 
 Старчак